Levitt est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Étymologie 
 Levitt est une variation du nom Leavitt, lui-même déformation soit du nom français anglo-normand "leuet" (louveteau) soit du nom moyen anglais Lefget, provenant de l'anglo-saxon Leofgeat,
 Levitt est aussi un nom juif Ashkénaze.

Patronyme 

 Alan "Al" Levitt (1932-1994), batteur de jazz américain
 Arthur Levitt (1931-), ancien président de la Securities and Exchange Commission
  (1916-2002), scénariste américain poursuivi par la House Un-American Activities Committee dans les années 1950.
 Dorothy Levitt (1882-?), coureuse automobile anglaise
 Gene Levitt (1920-1991), producteur, scénariste et réalisateur américain
 Helen Levitt (1913-2009), photographe américaine
 Helen Slote Levitt (1916-1993), scénariste américain
 Joseph Gordon-Levitt (1981-), acteur Américain
 Michael Levitt (1947-), biophysicien britannique, professeur de biologie structurelle à l'université Stanford, Californie, un des fondateurs de la bio-informatique
 Norman Levitt (1943-2009), mathématicien américain
 Steven Levitt (1967-), économiste américain, coauteur de Freakonomics
 Theodore Levitt (1925-2006), économiste américain
  (1954-), politicien britannique
  (1907-1994), promoteur immobilier américain, créateur des banlieues "Levittown" aux États-Unis et à l'origine des maisons Levitt en France
  (1938-2006), télévangéliste américain issu du judaïsme messianique prêchant l'œcuménisme chrétien

Voir aussi

Notes 

Patronyme anglais
Patronyme juif